152 км, 152-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

152 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Кыргызская железная дорога (Киргизия). Код 716611

152 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Ленинградская область)
152 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 058228
152 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Московская область). Код 228953
 152 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 581913
 152 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 586716
 152 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 787617
 152 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 801994
 152 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Дальневосточная железная дорога (Приморский край). Код 984324
 152 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 810870
 152 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 768211
 152 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 291410

152 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога (Харьковская область). Код 430033
 152 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога (Луганская область). Код 505032